Roavvevarri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Roavvevarri (kulle i Finland), Lappland, Norra Lappland,

Norge 

 Roavvevárri (berg i Norge, lat 70,37, long 28,35), Finnmark fylke, Tana, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar